Андорра в административном отношении разделена на 7 общин (, ед. ч.  — «приход, паррокия»). Последняя, седьмая община — Эскальдес-Энгордань была образована в 1978 году.

Некоторые общины имеют дальнейшее территориальное деление. Некоторые делятся на четверти («кварты», ):
 Ордино — 5 quarts: Sornàs, Ansalonga, la Cortinada, Llorts и собственно Ордино.
 Ла-Масана — 7 quarts: Pal, Arinsal, Erts, Sispony, Anyós, l’Aldosa и столица Массана
 Сан-Жулиа-де-Лория — 5 quarts: Quart de Bixessarri, Quart d’Aixirivall, Quart d’Auvinyà, Quart de Fontaneda и Quart de Nagol.
а Канильо разделён на   («соседства»), соответствующие деревням, которые имеются в других общинах.

Общины Андорры

Примечания

См. также 
 ISO 3166-2:AD

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Андорры по ISO.
 Адм.-терр. деление Андорры, географическое положение — Google map.